Az-Zara – miejscowość w Syrii, w muhafazie Hama
 Az-Zara – miejscowość w Syrii, w muhafazie Hims